Karlaplan kan syfta på:

 Karlaplan, Stockholm – en cirkulationsplats med en park och en fontän på Östermalm i centrala Stockholm
 Karlaplan (tunnelbanestation) – en station på Stockholms tunnelbana i stadsdelen Östermalm i Stockholms innerstad